Casino eller Kasino er et ord med flere betydninger, som kan henvise til:

 Kasino – et sted, hvor der spilles om penge, eller
 Kasino (kortspil) – et kortspil
 Kasino-Teatret i Århus
 Casino (film) – en film fra 1995 instrueret af Martin Scorsese.
 Casino (supermarked) – en supermarkedskæde i Frankrig
 Casino (by) – en by i New South Wales, Australien.
 Casino (dans) – en salsa dans (Salsa Rueda de Casino) fra Havana, Cuba.
 Casino (teater) – var et teater i Amaliegade, København.

Se også
 Cassino; Monte Cassino
 Casino Royale (flertydig)